

Cinéma 
 L'Heure du crime (Johnny O'Clock) est un film américain sorti en 1947 ;
 Trois heures, l'heure du crime (Three O'Clock High) est un film américain sorti en 1987 ;
 L'Heure du crime (La doppia ora) est un film italien sorti en 2010.

Télévision 
 L'Heure du crime (Time of Death) est un téléfilm canadien diffusé en 2013.

Radio 
 L'Heure du crime, émission de radio animée par Jacques Pradel, sur RTL, depuis 2010.